Sya kan syfta på följande:

 Sya, ort, Mjölby kommun, Östergötlands län
 Sya församling, före detta församling
 Sya kyrka
 Sya socken
 Sya distrikt